Plaza Intendente Alvear, ook wel  Plaza Francia, in Buenos Aires, Argentinië
Plaza Francia (Buenos Aires), in Buenos Aires, Argentinië
Plaza Francia (Junín), in Buenos Aires (Junín), Argentinië
Plaza Francia (Caracas), ook we Plaza Altamira, in Caracas, Venezuela
Plaza Francia (metrostation), metrostation in Buenos Aires